Функтор — многозначный термин.
 Функтор (лингвистика) — предикатная функция, грамматическая категория, являющаяся средством объединения фраз для образования других фраз.
 Функтор (математика) — тип отображений между категориями, позволяет сохранить структуру категорий при создании между ними различных связей.
 В программировании:
 Функциональный объект — объект, который можно использовать как функцию, либо функция, обладающая свойствами объекта (атрибутами).
 Параметрический модуль в языке модулей языков семейства ML; модуль-функция, принимающий на входе модули-определения и порождающий на их основе новые модули-определения.